De massastart voor vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2014/2015 stond voor de vierde keer officieel op het programma, dit seizoen zes keer, een substantiële toename ten opzichte van de twee wedstrijden in het seizoen 2013/2014. De massastart stond dit seizoen voor het eerst ook op het programma van de wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2015 en de wereldbekerserie gold als kwalificatiereeks daarvoor.

Titelverdedigster was de Italiaanse Francesca Lollobrigida die met een vijfde plaats en een overwinning meer punten veroverde dan Irene Schouten (derde en tweede) en Janneke Ensing (tweede en vijfde). De wedstrijd in Inzell werd gewonnen door Claudia Pechstein. Lollobrigida vond haar opvolgster in Ivanie Blondin die twee overwinningen boekte. Blondin bleef in de eindstand Schouten (ook twee zeges) en Sáblíková (ook twee zeges) voor.

Reglementen 
De vrouwen reden een race van 16 rondes, één meer dan in de voorgaande jaren. Na 4, 8 en 12 rondes was er een tussensprint waar de eerste drie rijders respectievelijk 5, 3, en 1 punt kregen. In de eindsprint na 16 rondes kregen de eerste drie rijders respectievelijk 60, 40, en 20 punten. De einduitslag werd eerst bepaald aan de hand van het behaalde aantal punten, op deze manier was de top drie van de eindsprint ook altijd het podium van de wedstrijd, terwijl achter het podium eerst alle schaatsers met punten uit de tussensprints kwamen. Voor rijders die een gelijk puntenaantal behaalden, inclusief diegenen zonder punten, was de volgorde van de eindsprint bepalend. Deelnemers die de race niet uitreden verloren eventuele punten behaald in de tussensprints.

Een ander verschil met voorgaande jaren was dat het aantal schaatsers per land beperkt was tot maximaal twee. Bij grote belangstelling werd de wedstrijd niet in een A- en B-groep opgesplitst, maar werd het aantal landen dat een tweede schaatser mocht laten starten ingeperkt.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden 
Dit is een overzicht van de individuele wedstrijden.

Obihiro 
In de race van zondag 16 november 2014 gebeurde lange tijd weinig spectaculairs. De drie tussensprints werden gewonnen door respectievelijk Miho Takagi, Rixt Meijer en Jun Ye-jin. Enkele ronden voor het einde probeerde Martina Sáblíková solo te demarreren maar ze werd in de laatste ronde bijgehaald. De sprint ging tussen Irene Schouten, Nana Takagi en Ivanie Blondin waarna Schouten een inschattingsfout maakte en haar snelheid verloor. Blondin won mede hierdoor de sprint, voor Nana Takagi en Schouten.

Seoel 
In de race van zondag 23 november 2014 werden de eerste twee tussensprints gewonnen door respectievelijk Rixt Meijer (na een ontspanningspoging) en Jelena Peeters. Enkele ronden voor het einde reden Martina Sáblíková en Claudia Pechstein samen weg en pakten zo'n tien seconden voorsprong. Kort voor het einde reed de Tsjechische weg bij haar goede vriendin Pechstein en bleef solo vooruit. Irene Schouten won de pelotonsprint voor Ivanie Blondin.

Berlijn 
In de race van zondag 7 december 2014 zette Martina Sáblíková de toon door al vroeg de snelheid te verhogen. De eerste pelotonsprint werd gewonnen door Kali Christ voor Liu Jing en Francesca Lollobrigida die tegelijk over de streep kwamen, waarna het stil viel. Intussen viel de Oostenrijkse Vanessa Bittner letterlijk uit de wedstrijd. Voor de tweede tussensprint probeerde Nana Takagi het met een lange sprint, maar ze werd nog net ingehaald door Sáblíková die vijf punten pakte, hoewel Takagi Lollobrigida nog wel voor bleef. Nadat het weer wat was stilgevallen kwam de Estse Saskia Alusalu even op kop, maar toen de derde tussensprint er aan kwam was het Nana Takagi die nu wel vijf punten pakte voor favorieten Ivanie Blondin en Irene Schouten en Claudia Pechstein die ex aequo derde werden en beiden een punt haalden. Met nog anderhalve ronde te gaan werd de sprint aangegaan, maar bij het luiden van de bel werd de race ontsierd door een fikse valpartij waarbij vijf vrouwen hard op het ijs gingen en de Amerikaanse Maria Lamb zelfs met een brancard moest worden afgevoerd. Blondin en Schouten zaten voor de valpartij en gingen vol de sprint aan, waarbij Schouten op het laatste rechte stuk Blondin inhaalde en de massastart won.

Heerenveen 
In de race van zondag 14 december 2014 zorgt Miho Takagi voor de eerste demarrage, maar ze komt niet echt weg. Wel wint ze de eerste tussensprint voor Kali Christ en Natalja Voronina. Dan zorgt een versnelling van Irene Schouten voor een kopgroep van zes favorieten: Schouten, Claudia Pechstein, Francesca Lollobrigida, Nana Takagi, Martina Sáblíková en Ivanie Blondin. Pechstein wint de tweede sprint voor Sáblíková en Lollobridgida. Als de Tsjechische wegrijdt moet Nana Takagi het gat dichtrijden en sluipen Schouten en Blondin mee, maar de andere twee vluchters komen terug. Na de derde tussensprint waar Sáblíková voor Pechstein en Nana Takagi als eerste doorkomt smelten kopgroep en peloton weer samen. Rixt Meijer trekt de sprint aan voor Schouten, maar dan komen de Zuid-Koreanen ineens op kop. Kim Bo-reum lijkt te gaan winnen, maar Blondin gaat haar nog voorbij, Schouten komt iets te kort en wordt derde.

Hamar 
In de race van zondag 1 februari 2015 vielen weinig noemenswaardige uitlooppogingen te noteren. Miho Takagi won de eerste tussensprint, Claudia Pechstein de tweede en Marina Zoejeva de derde. Mariska Huisman trok de sprint aan voor Irene Schouten die de sprint aanging tegen Ivanie Blondin. Even leek Blondin de race te winnen, maar Schouten passeerde haar nog nipt, Huisman werd derde.

Erfurt 
In de afsluitende race van zondag 22 maart 2015 ging de eerste tussensprint naar Francesca Lollobrigida en de tweede naar Heather Richardson voor Martina Sáblíková. Laatstgenoemde reed echter na de sprint door en pakte solo een ruime voorsprong op het peloton. De Tsjechische pakte ook de derde tussensprint en reed door naar winst in de wereldbekerwedstrijd. In de pelotonsprint bleef Nana Takagi Lollobrigida voor. Irene Schouten viel waardoor Ivanie Blondin ook zonder podiumplaats het klassement op haar naam schreef.

Vrouwen massastart
2014/15